El término San hace referencia a varios artículos en Wikipedia:

 San o bosquimanos, pueblo khoisánida de África meridional.
 San (letra griega), obsoleta.
 San (circunscripción), circunscripción de Malí.
 Río San, Polonia.
 Apócope de santo.

Otros 
SAN